Западна конференција НБА лиге је сачињена од три дивизије са по 5 тимова (укупно 15). На крају регуларног дела сезоне осам најбоље пласираних тимова конференције се пласира у доигравање (плеј-оф). Победник конференцијског финала се пласира у НБА финале.

Организација Западне конференције 
Пацифичка дивизија:
 Голден Стејт вориорси
 Лос Анђелес клиперси
 Лос Анђелес лејкерси
 Сакраменто кингси
 Финикс санси

Југозападна дивизија:
 Далас маверикси
 Мемфис гризлиси
 Њу Орлеанс пеликанси
 Сан Антонио спарси
 Хјустон рокетси

Северозападна дивизија:
 Денвер нагетси
 Јута џез
 Минесота тимбервулвси
 Оклахома Сити тандер
 Портланд трејлблејзерси

Бивши тимови:
 Атланта хокси
 Вашингтон визардси
 Детроит пистонси
 Индијана пејсерси
 Мајами хит
 Милвоки бакси
 Орландо меџик
 Чикаго булси
 Андерсон пекерси (обуст. франшиза)
 Балтимор булетси (обуст. франшиза)
 Ватерло хокси (обуст. франшиза)
 Вашингтон кепитолси (обуст. франшиза)
 Денвер нагетси (обуст. франшиза)
 Детроит фалконси (обуст. франшиза)
 Индијанаполис олимпијанси (обуст. франшиза)
 Индијанаполис џетси (обуст. франшиза)
 Кливленд ребелси (обуст. франшиза)
 Питсбург ајронмени (обуст. франшиза)
 Сент Луис бомберси (обуст. франшиза)
 Чикаго стегси (обуст. франшиза)
 Шебојган редскинси (обуст. франшиза)

Досадашњи прваци Западне конференције 

Легенда:

Успешност тимова

Спољашње везе 

 Званични сајт лиге

НБА